David England ist der Name folgender Personen:

* David England (Leichtathlet) (* 1942), britischer Sprinter
 David England (Ruderer) (* 1956), australischer Ruderer 

Siehe auch:

 Dave England (* 1969), US-amerikanischer Stuntman und Schauspieler